Шотландский Первый Дивизион 1899/1900 () — 10-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 19 августа 1899 года и закончился 17 марта 1900 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1899/1900
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1899 году
Спорт в Шотландии в 1900 году